Teorema di Hurwitz può riferirsi a diversi teoremi formulati da Adolf Hurwitz:

 Teorema di Hurwitz – nella teoria dei numeri
 Teorema di Hurwitz – nell'analisi complessa
 Teorema di Hurwitz – sugli automorfismi
 Formula di Riemann-Hurwitz – in geometria algebrica